Андре́й Я́ковлев:
 Яковлев, Андрей (в монашестве Амфилохий; 1749—1824) — монах Спасо-Яковлевского монастыря, гробовой монах у мощей святителя Димитрия Ростовского, живописец.
 Яковлев, Андрей Алексеевич (1934—2012) — российский советский живописец.
 Яковлев, Андрей Валентинович (род. 1989) — украинский футболист.
 Яковлев, Андрей Владимирович (род. 1971) — режиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Яковлев, Андрей Геннадьевич (род. 1976) — российский предприниматель.
 Яковлев, Андрей Иванович (1872—1955) — украинский общественно-политический и государственный деятель.
 Яковлев, Андрей Игоревич (род. 1958) — российский дипломат.
Яковлев, Андрей Юрьевич (1944—2008) — советский, российский и американский биофизик, доктор наук, профессор
 Яковлев, Андрей Яковлевич — один из второстепенных государственных деятелей в России начала XVIII века.